Игорь Александрович Бокий (; род. 28 июня 1994 года, Бобруйск) — белорусский пловец-паралимпиец, выступающий среди спортсменов с нарушением зрения. 16-кратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (2011). Почётный гражданин города Бобруйска (2013).

Является обладателем 10 действующих  в категории S13: 50, 100, 200 и 400 м вольным стилем, 50, 100 и 200 м на спине, 100 и 200 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием.

Из-за большого количества олимпийских наград Игоря часто сравнивают с легендарным пловцом Майклом Фелпсом.

Биография 
Родился 28 июня 1994 года в Бобруйске. В 2010 году окончил учреждение «Детско-юношеская спортивная школа № 4 г. Бобруйска» (отделения плавания), в 2012 году – учреждение образования «Минское областное училище олимпийского резерва». Окончил  по специальность «логистика».

В одном из интервью мама Игоря, Елена, рассказала, что сын занялся плаванием в шесть лет. По началу Игорь тогда не очень-то хотел заниматься. Как он сам сказал в одном из своих интервью, «у меня гули на уме были: на улице побегать, в футбол погонять».

Тренер Наталья Юрьевна Позднякова сказала, что мальчик очень способный. Но первый год его выгоняли с тренировок за поведение. Он был очень шустрым ребенком, поэтому решили отдать в спорт, чтобы направить его энергию. Когда Игоря выгнали в очередной раз, папа даже спросил: «Может, вы не хотите, чтобы он к вам ходил?» Но Наталья Юрьевна потом объяснила, как она может быть против, если мальчик способный? Просто так получалось… Когда уже у Игоря появилось понимание, интерес, то все пошло по-другому.Из-за плохого зрения Игорь не мог выступать наравне с другими спортсменами. Тогда его тренер предложила участвовать в соревнованиях паралимпийцев. После этого Игоря определили в группу S13.

Личная жизнь 
В 2019-ом году Игорь женился на девушке Марине. Пара проживает в Минске и воспитывает маленькую дочку.

Олимпийские достижения 
Выступая за Беларусь на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, выиграл шесть медалей: пять золотых и одну серебряную.

На летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграл 6 золотых и 1 бронзовую медали.

На летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио Игорь завоевал пять золотых медалей.

Примечания

Ссылки 
 Результаты выступлений на сайте paralympic.org 
 Результаты выступлений на сайте swimrankings.net 
 
 

Пловцы Белоруссии
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Паралимпийских играх 2016 года
Чемпионы Паралимпийских игр от Белоруссии
Чемпионы Паралимпийских игр по плаванию
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по плаванию (МПК)
Чемпионы Европы по плаванию (МПК)
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Почётные граждане Бобруйска